Ге́нрих Вениами́нович Сапги́р (20 ноября 1928, Бийск — 7 октября 1999, Москва) — русский советский писатель и поэт, сценарист, переводчик.

Биография 
Родился в еврейской семье в Бийске Алтайского края, сын сапожника Бениамина Файвышевича (Владимира Павловича) Сапгира (1895—1963), открывшего в период НЭПа предприятие по производству обуви и вынужденного с семьёй перебраться в Бийск. Сапгир писал о том, что со стороны матери, белошвейки Малки Вульфовны (Марии Владимировны) Сапгир (урождённой Беленькой, 1902—1957), он состоял в родстве c Марком Шагалом. Родители происходили из Витебска и разговорным языком в семье был идиш. У него были старшие братья Меер (в быту Михаил, 1919—1991) и Игорь, младшая сестра Элла. В начале 1930-х годов семья поселилась в Москве.

Во время войны остался с матерью в Александрове Владимирской области — отец и братья ушли на фронт (отец был призван в 1942 году, награждён орденом Красной Звезды, медалями; брат Игорь погиб на фронте). В 1944 году вернулся в Москву один (мать с трёхлетней сестрой остались в Александрове).

С 1944 года участник литературной студии поэта и художника Евгения Кропивницкого при Доме пионеров Ленинградского района Москвы. С конца 1950-х годов вокруг Кропивницкого и его ученика художника Оскара Рабина сформировался тесный круг эстетически близких поэтов и художников, получивший впоследствии название «лианозовской школы» (неподалёку от подмосковной станции Лианозово жил Рабин). Учился в полиграфическом техникуме, в 1948—1952 годах проходил воинскую службу на объекте Свердловск-4. После демобилизации работал нормировщиком в скульптурном комбинате Художественного фонда (1953—1960).

В советские годы Сапгир много публиковался как детский писатель (ему принадлежат сценарии мультфильмов «Паровозик из Ромашкова» и другие, перевод текста песни «Зелёная карета» (с идиша, стихи Овсея Дриза) и другие.

В своем «Новом букваре» Сапгир придерживается традиционной методики пословного обучения чтению. В созданных им столбцах слов буквы и звуки в словах перекликаются по диагонали, вертикали и горизонтали, создавая звукосмысловые и графические соответствия.

В 1979 году участвовал в неподцензурном альманахе «Метрополь». Первая публикация «взрослых» стихов Сапгира за границей — в 1965 году, в СССР — только в 1989 году, в перестройку. Выступал также как переводчик (прежде всего, еврейского поэта Овсея Дриза, немецкой конкретной поэзии и американского поэта Джима Кэйтса). Составитель поэтического раздела антологии «Самиздат века» (1998), на основе которого создан Интернет-проект «Неофициальная поэзия».

В годы перестройки стал членом Союза писателей Москвы (с 1988 года), хотя к идее Союза писателей относился отрицательно. Был членом ПЕН-клуба с 1995 года; перед самой смертью вступил в группу ДООС (в 1999 году).

В 1996 году был среди деятелей культуры и науки, призвавших российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу.

Умер от сердечного приступа в московском троллейбусе по дороге на презентацию антологии «Поэзия безмолвия», где он должен был выступать. («Рейс троллейбуса — на небо», — строка в тексте Генриха Сапгира «Странная граница», 1999).

Семья 
 Первая жена — Римма Иосифовна Заневская (1930—2021), художник, участница Бульдозерной выставки. Дочь Елена.
 Вторая жена — Кира Александровна Сапгир (урождённая Гуревич; 1937—2022), детский писатель, поэт; переводчик, дочь переводчика Александра Давыдовича Гуревича (1906—1967), племянница журналиста С. Д. Гуревича, внучатая племянница поэта Н. А. Адуева и прозаика А. И. Шарова. Оставила мужа и с 1978 по до самой смерти жила в Париже. Дочь Мария.
 Третья жена — Людмила Станиславовна Родовская (1944—2016), основательница литературно-художественных собраний, проходивших в доме Сапгира после его смерти.
 Двоюродная сестра — Жанна Зискиндовна Витензон, сценарист мультипликации.

Премии 
Лауреат Пушкинской премии Российской Федерации, премий журналов «Знамя» (1993) и «Стрелец» (1995, 1996), премии «За особые заслуги» Тургеневского фестиваля малой прозы (1998).

Издания 
 Сапгир Г. Сонеты на рубашках. — Париж: Третья волна, 1978. — 46 с.
 Сапгир Г. Черновики Пушкина, Буфарев и другие / графика Л. Кропивницкий. — М.: Издатель С. А. Ниточкин, 1992. — 206, [2] с.
 
 Сапгир Г. Летящий и спящий. — : НЛО, 1997. — 352 с.
 Сапгир Г. Собрание сочинений. Тт. 1, 2. — Третья волна, 1999. — 320 с. + 320 с.
 Сапгир Г. Армагеддон. — : Издательство Руслана Элинина, 1999. — 336 с.
 Сапгир Г. Лето с ангелами. — : НЛО, 2000. — 445 с.
 Сапгир Г. Неоконченный сонет. — : Олимп, АСТ, 2000. — 288 с.
 Сапгир Г. Стихотворения и поэмы / Сост. и вступ. статья М. Д. Шраера и Д. П. Шраера-Петрова. — , 2004. — 604 с. — (Новая библиотека поэта: Малая серия).
 Сапгир Г. Складень. — : Время, 2008. — 926 с.
Издания для детей
Сапгир Г. Сказка звёздной карты / Рис. А. Порет. — Изд. «Детский мир», 1962.
 Сапгир Г. Звёздная карусель / Рис. В. Стацинского. — Изд. «Детская литература», 1964.
 
 Сапгир Г. Четыре конверта. — М.: Детская литература, 1976. — 143 с.
 Сапгир Г. Смеянцы. — 
 Сапгир Г. Лошарик. — : Самовар, 2000. — 48 с.
Сапгир Г. Книга азбук, считалок, загадок и стихов. — : Астрель, Планета детства, 2002. — 232 с.
 Сапгир Г. Азбука. — : Астрель, Планета детства, 2003. — 288 с.
 Сапгир Г. Великан и великанчик. — : Дрофа, 2003. — 48 с.
 
 Сапгир Г. Леса-чудеса / художник В. Пивоваров. — : Речь, 2013. — 32 с. — ISBN 978-5-9268-1475-7

Переводы 
 Сто пятьдесят семь переводов стихотворений О. Дриза // Овсей Дриз. Белое пламя. — М.: Сов. писатель, 1990. — 384 с.

Нотные издания 
 Евграфов Ю. Хоровые произведения без сопровождения. Т. 1 — АУ. Стихи Генриха Сапгира. Т. 2 — БОЧКА. Стихи Генриха Сапгира. — М.: Композитор, 2009. — 210 с. 
 Полный список опубликованных вокальных и вокально-хоровых произведений Ю. Евграфова на стихи Г. Сапгира (св.60)на сайте grafff.ru
 Муз.Евграфова Ю.. стихи И.Ефановой. Великий Генрих. - Хор а сарреlla. Публикация (исполнение)  - Камерный хор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, дир. А. Соловьев. , 5.09.2016 (открытие юбилейного сезона в Большом зале Московской консерватории к ее 150-летию)

Сценарист 
 1964 — «Лягушонок ищет папу» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1965 — «Медвежонок на дороге» (мультфильм) — автор сценария совместно с Р. Качановым
 1966 — «Главный Звёздный» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым  
 1966 — «Мой зелёный крокодил» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1967 — «Как стать большим» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1967 — «Легенда о Григе» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1967 — «Паровозик из Ромашкова» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1967 — «Честное крокодильское» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1968 — «Не в шляпе счастье» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1968 — «Ничто не забыто» (Человек с закрытыми глазами) (мультфильм) — автор сценария
 1968 — «Пугало» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1969 — «Солнечное зёрнышко» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1970 — «Сладкая сказка» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1970 — «Я нарисую солнце» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1971 — «Край земли» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1971 — «Ослик Плюш» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1971 — «Удивительный китёнок» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1972 — «В тридесятом веке» (мультфильм) — автор сценария
 1972 — «Ветерок» (мультфильм) — автор сценария
 1972 — «Самый уважаемый» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1973 — «Волшебные фонарики» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1973 — «Небылицы в лицах» (в к/а Весёлая карусель № 5) (мультфильм) — автор сценария
 1973 — «Первые встречи» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1973 — «Спасибо» (мультфильм) — автор сценария
 1974 — «Как козлик землю держал» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Цыферовым
 1974 — «Утренняя музыка» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Баллом
 1975 — «И мама меня простит» (мультфильм) — автор сценария
 1975 — «Наша няня» (мультфильм) — автор сценария
 1976 — «Птичий праздник» (мультфильм) — автор сценария
 1976 — «Сказка о жадности» (мультфильм) — автор сценария совместно с С. Прокофьевой
 1976 — «Чуридило» (мультфильм) — автор сценария
 1977 — «Не любо — не слушай» (мультфильм) — автор сценария совместно с Л. Носыревым
 1977 — «Серебряное копытце» (мультфильм) — автор сценария
 1978 — «Мой приятель светофор» (мультфильм) — автор сценария совместно с С. Прокофьевой
 1979 — «Недодел и передел» (мультфильм) — автор сценария совместно с Г. Сокольским
 1979 — «Принцесса и людоед» (в к/а Весёлая карусель № 9) (мультфильм) — автор сценария совместно с Э. Назаровым
 1980 — «Пирог со смеяникой» (мультфильм) — автор сценария
 1981 — «Мороз Иванович» (мультфильм) — автор сценария
 1982 — «Сладкий родник» (мультфильм) — автор сценария
 1983 — «Сказка об очень высоком человеке» (мультфильм) — автор сценария совместно с О. Дризом
 1984 — «Охотник до сказок» (мультфильм) — автор сценария
 1984 — «Про Буку» (мультфильм) — автор сценария
 1984 — «Про Фому и про Ерёму» (мультфильм) — автор сценария
 1984 — «Синеглазка» (мультфильм) — автор сценария
 1986 — «Дореми» (мультфильм) — автор сценария
 1986 — «Трое на острове» (мультфильм) — автор сценария
 1986 — «Улыбка Леонардо да Винчи» (мультфильм) — автор сценария
 1987 — «Вечные льды» (мультфильм) — автор сценария совместно с Л. Носыревым
 1987 — «Как ослик грустью заболел» (мультфильм) — автор сценария
 1987 — «Морожены песни» (мультфильм) — автор сценария
 1991 — «Маленькая колдунья» (мультфильм) — автор сценария

Автор текстов песен 
 1964 — «Светлячок № 5» (мультфильм)
 1973 — «Часы с кукушкой» (мультфильм)
 1970 — «Приключения жёлтого чемоданчика»
 1975 — «В гостях у гномов» (мультфильм)
 1976 — «Голубой слонёнок» (мультфильм)
 1977 — «Кто я такой?» (мультфильм)
 1978 — «Дед Мороз и серый волк» (мультфильм)
 1979 — «Золушка» (мультфильм)
 1979 — «Принцесса и людоед» (в к/а Весёлая карусель № 9) (мультфильм)
 1980 — «Шарик-фонарик» (мультфильм)
 1981 — «Ничуть не страшно» (мультфильм)
 1981 — «Раз — горох, два — горох» (мультфильм)
 1982 — «Тайна жёлтого куста» (мультфильм)
 1983 — «Змей на чердаке» (мультфильм)
 1983 — «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
 1989 — «Смех и горе у Бела моря» (мультфильм)

Об авторе 
 В. Ломазов. Московские мифы Генриха Сапгира. Эссе // Альманах Стрелец, № 2, 1992 г.
 Кривулин В. Голос и пауза Генриха Сапгира. Вст. статья к изд.: Генрих Сапгир. Лето с ангелами. — М.: НЛО, 2000.
 Битов А. Истина и стена // Сапгир Г. Избранное. М.: Париж; Нью-Йорк, 1993.
Филатова О. Генрих Сапгир: «самокритика» текста // Вопросы онтологической поэтики. Потаенная литература: Исследования и материалы. Иваново, 1998.
 Великий Генрих. Сапгир и о Сапгире. (Сост. Т. Михайловская). — М.: Рос. гос. гуманитарный университет, 2003. — 370 с.
 Шраер М., Шраер-Петров Д. Генрих Сапгир: Классик авангарда. — 1 изд. СПб, изд-во Дмитрия Буланина, 2004. — 3 изд. Екатеринбург, Ридеро. 2017.
 Шраер М., Шраер-Петров Д. Генрих Сапгир (1928—1999): краткий обзор жизни и творчества // Wiener Slawistischer Almanach 53 (2004): 199—258.
 Smith, A. 'Genrikh Sapgir: Klassik avangarda'. Рец. на кн. Шраер М., Шраер-Петров Д. Генрих Сапгир: Классик авангарда.
 The Slavonic and East European Review, volume 83, number 4, 1 October 2005, pp. 746—747(2).
 
 «Полилог», № 2, 2009 (спецвыпуск, посвящённый творчеству Г. Сапгира).
 Орлицкий Ю. Открыватель новых миров. Вст. статья к изд.: Генрих Сапгир. Складень. — М.: Время, 2008. — 926 с.
 В. Ломазов. Поэт империи или городской сумасшедший 2010 г. Сапгировские чтения Труды РГГУ.
 В. Ломазов. В отсутствие интонации 2011 г. Сапгировские чтения Труды РГГУ.
 Плеханова И. И. Интеллектуальная поэзия. Иосиф Бродский, Генрих Сапгир, Д. А. Пригов. — Флинта, Наука, 2016.
 Ермолин Е. Мультиверс. Литературный дневник. Опыты и пробы актуальной словесности. М.: Совпадение, 2017. — ISBN 978-5-9909157-0-1. С. 147—153.
 Пятнадцать ежегодных научных международных конференций «Сапгировские чтения». — Рос. гос. гуманитарный университет, 2004—2018.
Шашлова Е. Поэзия Г. Сапгира в хоровом творчестве Ю. Евграфова // Вестник Саратовского государственного технического университета, 2012, № 1 (63), выпуск 1, с. 222—227.
Михайлова И. О премьере Сапгир-симфонии № 6 Юрия Евграфова. — М.: Музыкальная академия, 2014, № 1.
  Семенова Е. На дуроге дымовозы (интервью Ю. Орлицкого).

Примечания

Ссылки 

 Генрих Сапгир — Энциклопедия отечественного кино
 Генрих Сапгир — animator.ru
 
 Страница Генриха Сапгира на сайте «Вавилон»
 Мемориальный сайт Генриха Сапгира
 
 Сайт Сапгира с его стихами по-русски и в переводе на английский язык
 Изображения Генриха Сапгира на сайте «Лица русской литературы»
 Интервью Анатолия Кудрявицкого о Генрихе Сапгире
 Некролог в «Независимой газете»
 Воспоминания о Генрихе Сапгире Киры Сапгир, Константина Кедрова и Славы Лёна; автобиографические тексты Сапгира).
 Электронный журнал «Полилог-2» (полностью посвящён Сапгиру)
 Александр Карпенко Юбилей поэта Генриха Сапгира. Поэтоград № 3 (104), 2014

Писатели России XX века
Русские поэты
Поэты России XX века
Поэты Москвы
Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Сценаристы мультипликации

Переводчики России
Переводчики поэзии на русский язык
Похороненные на Троекуровском кладбище
Детские поэты